«TransferGo» — онлайн-сервіс міжнародних грошових переказів із прямою конвертацією валют за фіксованим курсом. Наразі має сім мовних версій: англійську, українську, латвійську, литовську, польську, румунську, німецьку та російську.

Доступ до системи може бути здійснений як через Web-версію, так і через мобільні додатки для операційних систем Android та iOS. Авторизація може здійснюватися через спеціально створений аккаунт користувача або через профілі користувача у соціальній мережі «Facebook» або сервісах «Google».

Територія діяльності 
Грошові перекази у національних валютах передбачені із таких країн: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Маріно, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія.

Грошові перекази із прямою конвертацією у національні валюти за фіксованим курсом передбачені до таких країн: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Китай, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг, Угорщина, Ісландія, Індія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Мексика, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Маріно, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Філіппіни, ПАР, Туреччина, Україна, США.

Популярність 
Сервіс особливо популярний серед трудових мігрантів Центральної та Східної Європи завдяки фіксованим курсу валют та комісії за здійснення переказу.

Діяльність в Україні 
В Україні послугами сервісу має можливість користуватися клієнт будь якого банку. Відправити гроші з України можливості немає.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія тимчасово скасувала комісії для переказів до України на картки, банківські рахунки та номери телефонів.

Див. також 
 TransferWise

Примітки

Посилання 
 

Засновані у Великій Британії 2012
Електронні платіжні системи
Грошові перекази